Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Podkraj – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Glamoč
 Podkraj – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik

 Miejscowości w Słowenii
 Podkraj – wieś w gminie Ajdovščina
 Podkraj – wieś w gminie Hrastnik
 Podkraj – wieś w gminie Ig
 Podkraj – wieś w gminie Ravne na Koroškem
 Podkraj – wieś w gminie Velike Lašče
 Podkraj – wieś w gminie Žalec